Barleben steht für: 

 Barleben, eine Einheitsgemeinde im Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt 

Barleben ist der Familienname folgender Personen: 

 Bernd Barleben (* 1940), deutscher Radrennfahrer
 Ilse Barleben (1904–1974), deutsche Historikerin und Werksarchivarin

Siehe auch

 Bardeleben